Sugar Rush:

Музыка 
 «Sugar Rush (песня AKB48)» — песня 2012 года японской группы AKB48 из мультфильма «Ральф» производства Walt Disney Animation Studios.
 «Sugar Rush (песня A*Teens)» — сингл 2001 года шведской группы A*Teens.

Телевидение 
 «Сладкие чувства» — британский телесериал.

Компьютерные игры 
 Sugar Rush — массовая многопользовательская онлайн-игра через браузер, созданная компанией Дисней по мотивам игры из мультфильма «Ральф».
  — компьютерная игра канадской студии Klei Entertainment, разработка которой прекратилась в 2010 году.